Білий амур — Ctenopharyngodon Steindachner, 1866 рід риб родини коропові
 Чорний амур — Mylopharyngodon Peters, 1881 рід риб родини коропові

Див. також 
 Амур